Personen:
 Romberg (familie), Duitse adellijke familie
 Friedrich von Romberg, zakenman in de Oostenrijkse Nederlanden (1729-1819)
 Bernhard Heinrich Romberg, Duits cellist en componist (1767-1841)
 Andreas Romberg, Duits componist en violist (1767-1821)
 Moritz Heinrich Romberg, bekende Duitse neuroloog (1795-1873)
 Gisbert von Romberg, Duits diplomaat in Bern, Zwitserland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1866-1939)
 Sigmund Romberg, Amerikaans componist en dirigent (1887-1951)
 Walter Romberg (1928-), Duits politicus
 Brett Romberg (1979-), American football-speler

Geografie:
 Romberg (Taunus), berg ten noorden van Königstein in het Taunusgebergte, Duitsland; 540,6 meter hoog.
 Römberg, voormalige stad in Thüringen, Duitsland. Op 31-12-2012 gefuseerd met de gemeenten Gleichamberg, Milz, Haina, Mendhausen en Westenfeld tot de nieuwe stad Römhild.

Overige:
 Proef van Romberg, neurologische functietest
 Parry-Rombergsyndroom, zeldzame aandoening met toenemende degeneratie van onderhuids weefsel in het gezicht 
 Methode van Romberg, wiskundige methode voor het berekenen van een bepaalde integraal
 Romberg (cello), cello vervaardigd door de beroemde vioolbouwer Stradivarius